L'Elite Cup 2017 è stata la 2ª edizione dell'omonima competizione portoghese di hockey su pista. Il torneo ha avuto luogo dal 5 al 7 ottobre 2017.

A conquistare il trofeo è stato il  al primo successo nella sua storia.

Squadre partecipanti 
Le squadre qualificate sono le prime otto classificate al termine della 1ª Divisão 2016-2017.

Risultati

Tabellone principale

Tabellone 5º/8º posto

Collegamenti esterni 
 
 

Elite Cup di hockey su pista
Tornei per club di hockey su pista nel 2017
Hockey su pista a Coimbra
Competizioni sportive a Coimbra